Comitè Executiu Central de la Unió Soviètica (del seu nom en rus Центральный Исполнительный Комитет, transliterat Centralnii Ispolnitelnii Komitet), òrgan màxim de govern històric de la Unió Soviètica antecessor del Soviet Suprem
 Comissió Internacional de Kàrting, entitat organitzadora de l'esport del kàrting a nivell internacional